

Biografia 
Ai Giochi olimpici di  vinse la medaglia d'argento nel salto in lungo, preceduto solo dal connazionale Greg Bell.

Palmarès

Collegamenti esterni